Les Treize Princes Marchands de Meirrion, appelés également les Treize, sont des personnages de la bande dessinée Lanfeust des Étoiles.
Ce sont les propriétaires des 13 plus importantes compagnies commerciales de la Galaxie.
Leur importance dans l'histoire diffère selon les princes mais ils ont été l'occasion pour l'auteur de placer des jeux de mots ou encore des références à d'autres ouvrages.

(dans l'ordre de présentation)
Le Prince Dheluu
Il est le prince le plus important et le plus influent. Il est le propriétaire de nombreuses planètes, dont Troy. En réalité, il ne s'agit pas du prince Dheluu mais d'un pathacelse, un être pouvant prendre l'apparence de n'importe quel être vivant.

Son nom fait référence aux biscuits "Prince" de LU, il est, de plus habillé de façon similaire.

La Princesse Elpheu : On sait seulement qu'elle est d'un certain âge, mais qu'elle cherche à paraître aussi jeune qu'une adolescente. Le jeu de mots est « cessez-le-feu ».

Le Prince Porho : l'on sait de lui que c'est un phlytosque (Fly-Tox, l'insecticide). Il ressemble à un insecte. Pour le jeu de mots, il faut ici inverser : Porho Prince, Port-au-Prince.

Le Prince Andhière : c'est en réalité une femme, donc une princesse mais, elle tient au titre de Prince. Le jeu de mots est « incendiaire »

Le Prince Konzor : il s'est fait tatoué sur le bras le signe des treize ce qui est un clin d'œil assez voyant à la bande dessinée XIII de Jean Van Hamme. De plus son nom est un jeu de mots assez flagrant avec le Prince consort (ou qu'on sort).

Le Prince Dhegall : c'est Yuukag en clair, il ressemble à une sorte d'annanas flétri. Le jeu de mots est également assez simple : le prince de Galles.

Le Prince Hevant : ce prince croit en la magie et est d'ailleurs habillé comme un mage et est accompagné d'un coffre à pattes. Ici, c'est tout le personnage qui est une référence à Rincevent, l'un des héros de Terry Pratchett.

Le Prince Rainghey : c'est un adepte des grands crus millésimés. Il a eu, par le passé, un différend avec le prince Konzor qui est désormais réglé. L'allusion à Louis Leprince-Ringuet, physicien reconnu est-ici manifeste.

Le Prince Lhepty : c'est un todmarve (comprendre tas de morve ?), une sorte d'huître géante. Il est fait ici, référence au Petit Prince de Saint-Exupéry : Lhepty Prince.

Le Prince Ladhal : c'est un bhadoüa, un être aquatique qui, lorsqu'il quitte ses bassins vit dans une bulle d'eau maintenue par un champ de force. Il aidera Lanfeust et ses compagnons à s'échapper d'Indy, l'une des lunes de Meirrion, sur laquelle Lanfeust et Thanos étaient testés sur leurs pouvoirs. Deux jeux de mots sont ici faits, l'un sur la race du prince - c'est un bhadoüa comme l'eau gazeuse du nom de Badoit - l'autre sur son nom, Rince la dalle.

Le Prince Dhemonaq : c'est un assemblage biomécanique qui abrite des colonies d'acides moléculaires intelligentes, en somme, c'est un prince formé de plusieurs milliers (voir millions) d'organismes vivants. Le jeu de mots est également assez simple : prince de Monac' (de Monaco). Au niveau graphisme, il semble être une caricature de Tête d'acier, l'un des Métabarons.

La Princesse Ophrédla: elle est décrite comme belle et cruelle. Elle est alliée au Prince Dheluu dans son entreprise car c'est, elle aussi, une pathacelse. En effet, la vrai Princesse Ophrédla est la chef des rebelles d'Abraxar et n'est pas retourné sur Meirrion depuis bien longtemps. C'est elle qui révélera à Lanfeust sa véritable nature et lui retirera sa crypte tonique. Le jeu de mots est un peu plus recherché mais toujours aussi simple, il suffit d'inverser : Ophrédla Princesse,  Aux frais de la Princesse.

Le Prince Cenrhyr : c'est un vieux blore, une sorte de rhinocéros dont la corne est décorée. Il est dit qu'il est totalement dépendant du Prince Dhelluu. Cixi lui volera sa compagnie, la Commandite Astéroïdaire le destituant ainsi de son statut de Prince Marchand de Meirrion. Le jeu de mots est également très simple : Prince Cenrhyr, pince sans rire.

La Princesse Cixi : Cixi (Sissi) deviendra une princesse marchande seize ans après la bataille sur Abraxar en récupérant la totalité de la compagnie Commandite Astéroïdaire destituant ainsi le Prince Cenrhyr et devenant par la même occasion Princesse. 

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction